Peavine Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Peavine Island (Pennsylvania)
 Peavine Island (Virginia)
 Peavine Island (Washington)